La Coupe de la Ligue désigne des compétitions généralement nationales dans plusieurs sports. Il s'agit généralement d'une seconde coupe nationale réservée à un nombre de clubs restreint. Suivant les pays, elle peut être désignée par le terme anglais : League Cup.

Dans certains pays, la Coupe de la Ligue a été supprimée, en raison des calendriers trop chargés qu'elle engendrait pour les clubs y participant ou parce qu'elle n'intéressait pas suffisamment les clubs et le public.

Football

En activité 

 Coupe de la Ligue d'Algérie
 Coupe de la Ligue d'Angleterre
 Coupe de la Ligue anglaise de football féminin
 Coupe de la Ligue d'Écosse
 Coupe de la Ligue d'Irlande
 Coupe de la Ligue d'Irlande du Nord
 Coupe de la Ligue d'Islande
 Coupe de la Ligue japonaise
 Coupe de la Ligue portugaise
 NWSL Challenge Cup (États-Unis, féminin)

Disparues 
 Coupe de la Ligue d'Allemagne (en 1973, et de 1997 à 2007)
 Coupe de la Ligue belge (de 1974 à 2000)
 Coupe de la Ligue sud-coréenne (de 1997 à 2000)
 Coupe de la Ligue d'Espagne (de 1983 à 1986)
 Coupe de la Ligue française (de 1994 à 2020)
 Coupe de la Ligue polonaise (de 1970 à 2009)
 Coupe de la Ligue roumaine (1998, 2000, 2015 à 2017)
 Coupe de la Ligue russe (2003)
 Coupe de la Ligue suisse (de 1972 à 1982)
 Coupe de la Ligue tunisienne (de 2000 à 2007)

Hockey sur glace 

 Coupe de la Ligue française

Handball 

 Coupe de la Ligue française

Basket-ball 
  (États-Unis)
 Coupe de la Ligue suisse